Дукля:
 Дукля — название Дукельского перевала на границе Польши и Словакии
 Дукля (государство) — другие варианты Доклея (), Диоклея (), Диоклетия (), Доклия, Диоклия, Диокля — позднее раннефеодальное государство на территории современной Черногории (IX—XI вв.).
 Дукля (древний город) — руины античного и раннесредневекового города в окрестностях Подгорицы, Черногория.
 Дукля (гмина) — городско-сельская гмина (волость) в Польше.
 Дукля (город) — город в Польше, по имени которого назван Дукельский перевал в Низких Бескидах.
 Дукля (Винницкая область) — бывший посёлок, входил в Тепликский район Винницкой области Украины.

См. также 
 Дукла